Fretwell ist der Familienname folgender Personen:

 Des Fretwell (* 1955), britischer Radrennfahrer
 Elizabeth Fretwell (geb. 1922), australische Opernsängerin (Sopran)
 John Fretwell (1930–2017), britischer Diplomat
 Stephen Fretwell (geb. 1981), englischer Sänger/Songwriter